Nationale Sun Yat-sen Universiteit, een openbare universiteit in Kaohsiung in de Republiek China (Taiwan)
Sun Yat-sen Universiteit (Guangdong), een universiteit in Guangdong in de Volksrepubliek China
Moskouse Sun Yat-sen Universiteit, een voormalig trainingscentrum van Chinezen in Moskou in de Sovjet-Unie